Aristófanes puede referirse a:

 Aristófanes, pintor de cerámicas griego del ;
 Aristófanes, dramaturgo griego (Atenas, 444 a. C.-385 a. C.);
 Aristófanes de Bizancio (c. 257-c.180) erudito griego perteneciente a la época helenística;
 (2934) Aristophanes, un asteroide que lleva el nombre del dramaturgo griego.